Xero peut désigner :
 Xero, groupe de punk australien
 Xero, rappeur indépendant américain
 Xero, ancien nom du groupe américain Linkin Park
 Xero, film pornographique
 Xero, rappeur du groupe coréen Topp Dogg

Voir aussi